Batthyány – antica famiglia ungherese

Persone 
 József Batthyány – cardinale e arcivescovo cattolico ungherese
 Károly Batthyány – generale e politico ungherese
 Kázmér Batthyány – politico ungherese
 Lajos Batthyány – politico ungherese (1696-1765)
 Lajos Batthyány – politico ungherese (1807-1849)
 László Batthyány-Strattmann – beato ungherese
 Tivadar Batthyány – politico ungherese